Серге́й Владисла́вович Фёдоров (; 18 февраля 1975, Киев, СССР) — украинский футболист, защитник.

Биография 
Воспитанник СДЮСШОР «Динамо» (Киев). Выступал за команды клубов: «Динамо» Киев (дебютировал за основной состав 12 марта 1994 года в матче чемпионата Украины против симферопольской «Таврии», 4:2), ЦСКА-«Борисфен» Киев, «Черноморец» Одесса. Обладатель Кубка Первого канала 2008.

В национальной сборной страны сыграл 29 матчей (забил 1 гол), в молодежной — 17 матчей.

В 2010 году был играющим тренером ФК «Звезда» (Кировоград).

Достижения 
 Чемпион Украины (6) 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2003/04
 Обладатель Кубка Украины (4): 1999/00, 2002/03, 2004/05, 2005/06)

Награды 
 Кавалер Ордена «За мужество» III степени.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте UkrSoccerHistory.com
 
 

Футболисты Украины
Футбольные тренеры Украины
Мастера спорта Украины международного класса
Игроки сборной Украины по футболу
Игроки ФК ЦСКА Киев
Игроки ФК «Динамо-2» Киев
Игроки ФК «Динамо-3»
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Кавалеры ордена «За мужество» III степени
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)